Landtagswahlkreis 108 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Bochum II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Herford I (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Castrop-Rauxel (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Dortmund III (1947 bis 1962)